

Presentación previa 
Marc Gicquel y Sergiy Stakhovsky eran ellos defensores del título, Marc Gicquel decidió no participar este año.

Thiemo de Bakker y Robin Haase ganaron el título tras derrotar en la final Lucas Pouille y Sergiy Stakhovsky.

Cabeza de serie 

  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (Semifinales)
  Nicholas Monroe /  Artem Sitak (Cuartos de final)

<ol start=3>
  Johan Brunström /  Jonathan Erlich ''(Cuartos de final)
  Máximo González /  Andrés Molteni ''(Semifinales)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Burdeos 2015